Серена Вилијамс је шести пут освојила турнир. У финалу је савладала Гарбиње Мугурузу са 6:4, 6:4. Ово је била двадесет прва гренд слем титула у појединачној конкуренцији за Вилијамсову. Такође, други пут у каријери је везала титуле на сва четири гренд слем турнира.

Носиоци

Горња половина

Група 1

Група 4 
{{Тенис-16 играча и 3 сета
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло

| RD1-seed01=11
| RD1-team01= Ка. Плишкова
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=
| RD1-team02= И. Фалкони
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=1

| RD1-seed03=
| RD1-team03=| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= А. К. Шмидлова
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=PR
| RD1-team05= Е. Галовиц Хол
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= У. Радвањска
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Д. Ковинић
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=22
| RD1-team08= С. Стосур
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=27
| RD1-team09= Б. Стрицова
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= С. Стивенс
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= П. Херцог
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=63
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Л. Дејвис
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=77
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= С-в. Сје
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= К. Канепи
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= А. Риск
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3=3
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= Л. Шафаржова
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=11
| RD2-team01= Ка. Плишкова
| RD2-score01-1=65
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02=| RD2-score02-1=77
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= У. Радвањска
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=22
| RD2-team04= С. Стосур
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=
| RD2-team05= С. Стивенс
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Л. Дејвис
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= С-в. Сје
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= Л. Шафаржова
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=
| RD3-team01=| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=22
| RD3-team02= С. Стосур
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=0
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= С. Стивенс
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=1
| RD3-seed04=6
| RD3-team04= Л. Шафаржова
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3='''6

| RD4-seed01=
| RD4-team01=

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Резултати такмичења на сајту wimbledon.com

Вимблдон 2015.
Вимблдон — жене појединачно